Iron Maiden puede referirse a:

 Iron maiden, aparato de tortura.
 The iron maiden, relato escrito por Bram Stoker en 1893.
 Iron Maiden, grupo de heavy metal británico.
 Álbum de la banda.
 Iron Maiden (banda de blues-rock), grupo británico de blues y rock sinfónico de los años 60, distinto de los Iron Maiden más famosos del heavy metal.
 The Iron Maidens, banda californiana tributo a la agrupación de heavy metal Iron Maiden.